Несколько кораблей голландского, а затем нидерландского флота, назывались De Zeven Provinciën, в честь первых Семи провинций независимых Нидерландов.

 De Zeven Provinciën — 80-пушечный линейный корабль; спущен на воду в 1665 году; выведен в 1694 году.
 Hr. Ms. De Zeven Provinciën — броненосец береговой обороны; спущен на воду в 1910 году; затоплен командой в 1942 году в голландской Ост-Индии.
 HNLMS De Zeven Provinciën — лёгкий крейсер; головной корабль одноименного типа; спущен на воду в 1941 году; продан Перу в 1976 году, переименован в Aguirre (CH-84) в 1978 году; выведен из состава флота в 1999 году.
 HNLMS De Zeven Provinciën (F802) — фрегат УРО; головной корабль одноименного типа; спущен на воду в 2000 году; на 2011 в строю.